Christian Andersen er navnet på flere personer:

 Christian Andersen (modstandsmand) – dansk frihedskæmper
 Christian Andersen (fodboldtræner) – dansk fodboldspiller og -træner
 Christian Andersen (journalist) – dansk journalist
 Christian Andersen (cykling) – sportsdirektør for det danske cykelhold, Team Designa Køkken

Se også 
Kristian Andersen (flertydig)